Ян Вэребю () — в настоящее время исполнительный вице-президент компании Sony Ericsson Mobile Communications, возглавляет службу продаж и маркетинга. Ян Вэребю являлся одним из участников группы, способствовавшей в 2001 году созданию корпорации как совместного предприятия Ericsson и Sony.

Г-н Вэребю, получив степень магистра наук, пришёл в корпорацию Ericsson в 1980 г. и работал в подразделении систем передачи данных. В 1986 году он перешёл в Cellular Systems и занимал старшие должности на предприятии Ericsson по выпуску сотовых телефонов. В 1992 году он был назначен директором по продажам и маркетингу компании Cellular Systems, American standards. Он играл ключевую роль в создании этого предприятия.

С 1994 по 1998 годы г-н Вэребю занимал должность вице-президента и отвечал за глобальные продажи и маркетинг устройств стандарта AMPS/D-AMPS. В начале 1998 года он был назначен исполнительным вице-президентом компании Ericsson Radio Systems и отвечал за глобальное управление бизнесом устройств стандарта AMPS/D-AMPS.

В 1999 году г-н Вэребю был назначен на должность исполнительного вице-президента и отвечал за рынки Европейских стран, Африканского и Ближневосточного регионов.

В 2000 году г-н Вэребю становится исполнительным вице-президентом компании Telefonaktiebolaget LM Ericsson и главой подразделения потребительских товаров.

Ссылки 
 Пресс-релиз Sony Ericsson

Персоналии по алфавиту
Предприниматели Швеции
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения